Чемолган — название населённых пунктов в Казахстане:
 Чемолган — до 1995 года название села и станции Жибек Жолы в Карасайском районе Алма-Атинской области в 25 к северу от Каскелена.
 Чемолган — до 1992 года название села Шамалган в Карасайском районе Алма-Атинской области в 8 км к западу от Каскелена. Место рождения Н. А. Назарбаева